Hummelgrund kan syfta på följande platser:

Finland 

 Hummelgrund, Korsholm, Österbotten, 
 Hummelgrund, Nagu, Åboland,

Se även
Hummelholm

Robotskapade Finlandförgreningar